Hans Schweiger ist der Name folgender Personen:

* Hans Schweiger (Maler) (1900–??), österreichischer Maler 
 Hans Schweiger (Sänger) (1900–1991), österreichischer Opernsänger (Bariton) 
 Hans Schweiger (1907–2000), deutsch-amerikanischer Dirigent, siehe Hans Schwieger
 Hans Schweiger (Rennfahrer), deutscher Motorradrennfahrer 
 Hans Schweiger (Tierfilmer) (* 1949), deutscher Tierfilmer
 Hans-Georg Schweiger (1927–1986), deutscher Zellbiologe